Repubblica (metrostation Milaan) - metrostation in Milaan, Italië
 Repubblica (metrostation Rome) - metrostation in Rome, Italië
 Repubblica (dagblad) - Italiaanse krant